«Американская мечта» () — американская комедия о попытках телеведущего поднять рейтинг всеми возможными способами.

Сюжет 
Мартин Туид, ведущий супер-популярного американского телевизионного реалити-шоу «Американская мечта», пытается всеми правдами и неправдами поднять рейтинг своего шоу. Каждый раз он пытается сделать что-то особенное, аморальное.

В новом сезоне он подобрал для конкурса певцов самых разнообразных участников, там есть даже террорист-неудачник. А в жюри сидеть будет американский президент, у которого тоже проблема с рейтингом!

В ролях

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 38 % на основе 183 рецензий со средним баллом 5,3 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 45 из 100 на основе 37 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Кинокомедии США
Кинокомедии 2006 года
Фильмы Пола Вайца
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года